Towarzystwo Filaretów – tajna polska młodzieżowa organizacja patriotyczna, założona w 1917 w Gdańsku
 Zgromadzenie Filaretów – tajne stowarzyszenie patriotyczne młodzieży wileńskiej, założone przez filomatów, działające w latach 1820–1823.